

Patronyme
 Jean-Baptiste Wils (c. 1580-1640), carme déchaux flamand ;
 Lode Wils (1929- ), historien belge ;
 Sabine Wils (1959- ), députée européenne allemande ;
 Stef Wils (1982- ), joueur de football belge ;
 Thomas Wils (1990- ), footballeur belge ;
Timo Wils (1996-), acteur néerlandais.
Homonymie
Homonymie de patronyme